Kusatsu se poate referi la:

 Orașul Kusatsu, o localitate în Japonia, în prefectura Gunma.
 Municipiul Kusatsu, o localitate în Japonia, în prefectura Shiga.